Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по ми́ни-футбо́лу 2021/2022 () — 25-й розыгрыш чемпионата Латвии по мини-футболу, который проходил с 9 октября 2021 года по 21 мая 2022 года.

Турнирная таблица 

 При равенстве в личных встречах (2:0 и 1:3) «Никерс» опережает «Резекне» по общей разнице мячей.

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал

За 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сайт Латвийской футбольной федерации

Чемпионат Латвии по мини-футболу
Мини-футбол
Футбол в Латвии в 2022 году